Lo skiathlon maschile dei XXII Giochi olimpici invernali di Soči si è disputato sulla distanza di 30 km, di cui 15 km a tecnica classica e 15 km a tecnica libera. L'evento si è svolto il 9 febbraio sul tracciato di Krasnaja Poljana.

Lo svizzero Dario Cologna ha vinto la medaglia d'oro, lo svedese Marcus Hellner quella d'argento e il norvegese Martin Johnsrud Sundby quella di bronzo.

Detentore del titolo di campione olimpico uscente era Hellner, che vinse a , sul tracciato di Whistler (in Canada), precedendo il tedesco Tobias Angerer (medaglia d'argento) e il compagno di squadra Johan Olsson (medaglia di bronzo).

Classifica di gara 

Data: Domenica 9 febbraio 2014 
Ora locale: 14:00  
Pista: 

Legenda:
 DNS = non partito (did not start)
 DNF = prova non completata (did not finish)
 DSQ = squalificato (disqualified)
 LAP = doppiato
 Pos. = posizione

Collegamenti esterni 

Inseguimento maschile